SDM steht als Abkürzung für:

 Rossija (Fluggesellschaft), russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Schweizerischer Dachverband Mediation, siehe Mediation, Schweiz 
 Servicefachkraft für Dialogmarketing
 Shared Decision Making, siehe Partizipative Entscheidungsfindung zwischen Arzt und Patient
 Shuttle Docking Module, ein Modul der Raumstation Mir
 Simulationsdatenmanagement
 Space Division Multiplex, siehe Raummultiplexverfahren
 Stammdienststelle der Marine, eine ehemalige Dienststelle der Bundeswehr
 Standard-Datenschutzmodell
 Stressor-Detachment-Modell, beschreibt in der Psychologie den Zusammenhang zwischen arbeitsbezogenen Stressoren und Belastungsreaktionen
 Supersonic Dynamic Motor, Pentax-Objektive mit Ultraschallmotor, siehe K-Bajonett #Entwicklung seit 1997 

Abkürzung